Il singolare del Bristol Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Christian Saceanu era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Brad Drewett.

Eric Jelen ha battuto in finale 6–4, 3–6, 7–5 Nick Brown.

Teste di serie

  Derrick Rostagno (quarti di finale)
  Richard Matuszewski (semifinali)
  Omar Camporese (primo turno)
  Eric Jelen (campione)

 Pieter Aldrich (secondo turno) 
 Kelly Evernden (quarti di finale) 
 Michiel Schapers (semifinali) 
 Todd Witsken (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1989